Filandón puede hacer referencia a:

 Filandón, reunión tradicional en la que se cuentan historias.
 El filandón, película española del director Chema Sarmiento.

 Filandón, revista publicada por el Diario de León.